

Persone 
Silvio della Porta Raffo – poeta, insegnante e traduttore italiano

Altro 
 Raffo – frazione di Petralia Soprana (PA)
 Raffo – birra italiana